

Населені пункти та їхні частини

 Фльорентинув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Фльорентинув — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Фльорентинув — село в гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Фльорентинув — частина села Крашев-Великий в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Фльорентинув — частина села Кемпе в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки